Zkratka CEE může mít různé významy:

 Central and Eastern Europe – region Střední a východní Evropy, (někdy též Východní blok)
 Centrální evidence exekucí
 Commission internationale de réglementation en vue de l'approbation de l'équipement électrique, bývalá zkratka nynějšího IECEE – celosvětového certifikačního systému pracující v rámci IEC zahrnující např.:
 CEE 7 – Domácí zástrčky a zásuvky střídavého proudu
 CEE 17 – Standard pro průmyslové konektory pro střídavý proud
 Kreatinethylester – látka podporující růst svalů
 CEE Cup – mezinárodní fotbalový turnaj
 CEE Attorneys – advokátní kancelář

podobné
 Ceé – příjmení
 Ladislav Ceé (1908–1951) – český odbojář
 Cée – příjmení

Zkratky